tej leo(?), Rx / pharmacists est le premier album du groupe de rock américain Ted Leo and the Pharmacists sorti en 1999 sous le label Gern Blandsten Records.

Titres 
 Call Off the Invasion/Flydocious Invasion
 The Pharmacist v. The Secret Stars (version: to decline)
 Walking Through
 The 'Nice People' Argument
 Mr. Annoyatron Brown
 The King of Time
 (version: to decline to make some tea)
 Soon Dubward
 Set You Free
 The Northeast Corridor
 Lui Prima Mobile
 Friends and Bands
 Head in the Freezer
 (version: to decline to take a shower)
 Congressional Dubcision
 (version: whisper: courage)
 Sm 11:11/The Trumpet of the Martians
 (none)
 Out of Step '88!

Album de Ted Leo and the Pharmacists
Premier album musical sorti en 1999